Mussehl ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Mussehl (1855–1912), ab 1892 erster hauptamtlicher Gemeindevorsteher von Tempelhof, Vater von Fritz Mussehl
 Fritz Mussehl (1885–1965), deutscher Verwaltungsjurist, Reichskommissar, Staatssekretär und in der Zeit des Nationalsozialismus Vizepräsident des Reichsrechnungshofes
 Wilhelm Mussehl (1803–1889), deutsch-amerikanischer lutherischer Geistlicher, Naturforscher, Mitglied der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung und Journalist